Überschall beschreibt
 den Begriff Überschallgeschwindigkeit

 den Kabarettisten Christian Überschall